LCF est un sigle qui peut signifier :

Sports :
 Ligue canadienne de football
 Ligue corse de football

Loisirs :
 Ligue costumée francophone
 Lille Comics Festival

Médias :
 La chaîne du futur, télévision généraliste privée du Togo
 La Chine en Français, radio française

Informatique :
 Logic for Computable Functions.

Mathématiques :
 la notation LCF, nommée d'après ses inventeurs Lederberg, Coxeter et Frucht, résume la structure d'un graphe cubique hamiltonien.

LCF peut aussi être l'abréviation de :
 Lucifer, notamment dans le film La Neuvième Porte